Кратер Биркхоф () — гигантский ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. Название дано в честь американского математика Джорджа Дэвида Биркхофа (1884—1944) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Роуланд на западе; кратер Зоммерфельд на северо-востоке; кратер Стеббинс на севере; кратер Вант-Гофф на северо-востоке и кратер Карно на юге. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 330 км, глубина — около .

За время своего существования кратер претерпел значительные разрушения последующими импактами, перекрыт множеством кратеров различных размеров. Вал кратера практически сравнялся с окружающей пересеченной местностью. В северо-западной части чаши кратера находится сателлитный кратер Биркхоф X, в юго-западной части чаши — сателлитный кратер Биркхоф Q. Последний соединен невысоким хребтом с парой сателлитных кратеров, Биркхоф K и L, в восточной части чаши. В северной части чаши располагаются сателлитные кратеры Биркхоф Z и Y. Дно чаши кратера ровное лишь в отдельных местах, в остальном представляет собой пересеченную местность.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитных кратеров Биркхоф K, L и Q относится к нектарскому периоду.
 Образование сателлитного кратера Биркхоф X относится к донектарскому периоду.
 Образование сателлитного кратера Биркхоф Z относится к коперниковскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны. 
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны